Чемпионат Португалии по футболу 1989—1990 является 56-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 11-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 666 голов (в среднем 2,18 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Эштрела»(Амадора) стал обладателем Кубка Португалии 1989—1990.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1989/1990
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1989 году
Спорт в Португалии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990